Francisco García
 Francisco García Calderón (1834–1905) perui politikus, elnök (1981)
 Francisco García Gómez (1938) spanyol válogatott labdarúgó, edző („Paquito”)
 Francisco García Moreno (1947) mexikói vízilabdázó, olimpikon
 Francisco García de Soto (1947) spanyol vitorlázó, olimpikon
 Francisco García López (1949) spanyol rövidtávfutó, olimpikon

hasonló nevűek
 Juan Francisco García (1976) spanyol válogatott labdarúgó („Juanfran”)
 Francisco Alberto García (1981) dominikai válogatott kosárlabdázó
 Francisco José García Torres (1999) spanyol labdarúgó